Pinyon-dennen, een groepering verwante dennensoorten

Plaatsen 
 Pinon (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Pinon (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Aisne
 Pinon (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico

Personen 
 Dominique Pinon (1955), Frans acteur